Aichig ist der Ortsname von

 Aichig (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Aichig (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Eichig